Whitecaps de Vancouver est le nom de quatre clubs professionnels de football (soccer) basés à Vancouver au Canada.

Whitecaps de Vancouver (MLS) équipe masculine du club jouant dans la Major League Soccer.
Whitecaps de Vancouver (féminines) équipe féminine du club jouant dans la W-League.
Whitecaps de Vancouver (USL), ancien club de la Première division de USL.
Whitecaps de Vancouver (NASL), ancien club de la North American Soccer League.